Балика:

 Балика Богдан (*2-га пол. XVI ст. — після 1621) — український літописець та мемуарист.
 Балика Дмитро Андрійович (1894–1971) — український і російський бібліотекознавець та бібліограф, професор.
 Балика Степан Максимович — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання
Українські прізвища